Sezon 1933 był 4. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
18 goli – Olof Strömsten (Helsingfors IFK)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1933 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii